Расия́ Абдылда́ева (; 1924 год, село Кара-Ой — 29 июля 1998 год, село Кара-Ой, Ак-Талинский район, Нарынская область) — чабан колхоза имени Ленина Куланакского района Тянь-Шанской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (1958).

Биография 
Родилась в 1924 году в крестьянской семье в селе Кара-Ой. С 1947 года трудилась пастухом, чабаном в колхозе имени Ленина Куланакского района. В 1956 году вырастила 113 ягнят от каждой сотни овцематок, в 1957 году — 121 ягнят от каждой сотни овцематок. В 1957 году сдала с каждой овцы в среднем по 3,6 килограмм шерсти. В 1958 году вырастила 126 ягнят от каждой сотни овцематок и сдала по 4,1 килограмм шерсти с каждой овцы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1958 года удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

После выхода на пенсию проживала в родном селе, где скончалась в 1998 году.

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 1-том. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2006. ISBN 9967-14-046-1